Jungferndorf ist der Name für:
 Jungferndorf, jetzt: Kobylá nad Vidnavkou im Bezirk Jesenik, Tschechien
 Jungferndorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt: Rodniki (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Jungferndorf, heute: Panenská, Böhmen in Tschechien.